Мэри Пирси (1866 год — 23 декабря 1890 года) — англичанка, осуждённая за убийство жены своего любовника — миссис Фебы Хогг и их дочери, совершённое 24 октября 1890 года, и казнённая за это преступление 23 декабря того же года.

Данное преступление иногда упоминается в связи с Джеком Потрошителем, и Пирси иногда рассматривается в качестве «кандидата» в Потрошители.

Ранние годы 
Мэри Пирси, урождённая Мэри Элеонора Уилер, по-видимому, родилась в 1866 году.

Ранее ошибочно указывалось, что отцом Мэри был Томас Уилер, который был осуждён и повешен за убийство Эдварда Энсти. Однако исследователь Сара Бет Хоптон не смогла найти доказательств связи между этими двумя людьми (Мэри и Томасом), а также обнаружила в газете опровержение на статью, в которой эта дезинформация была впервые напечатана.

Мэри Уилер взяла фамилию «Пирси» от Джона Чарльза Пирси, плотника, с которым она жила, но который потом оставил Мэри по причине её неверности.

Позже она стала сожительствовать с перевозчиком мебели Фрэнком Хоггом, который имел, по крайней мере, ещё одну любовницу — Фиби Стайлс. Стайлс забеременела, и Хогг женился на ней по настоянию Пирси. Они жили в лондонском районе .

Стайлс (Хогг) родила дочь, которую назвали Тигги Хогг.

Убийство Фебы Хогг 
24 октября 1890 года миссис Хогг пришла вместе со своим ребёнком в гости к Пирси.

Около четырёх часов того же дня соседи Пирси услышали крики и шум борьбы.

Тем же вечером был найден женский труп в куче мусора в Хампстеде. Череп погибшей был расколот, а её голова была почти отделена от тела. Примерно в миле от места обнаружения женского трупа была найдена чёрная детская коляска; подушки в ней промокли от крови. Труп полуторагодовалого ребёнка, по всей видимости задушенного, нашли в районе .

Погибших опознали как Фебу Хогг и её дочь.

Очевидцы видели, как Мэри Пирси толкала коляску ребёнка Фебы по улицам Северного Лондона после наступления темноты. Полицейские обыскали дом Пирси и обнаружили брызги крови на стенах, потолке, юбке, фартуке и других предметах, пятна крови на кочерге и разделочном ноже. При допросе в полиции Пирси сказала, что «была проблема с мышами, и я пыталась убить их». Сэр  писал, что г-жа Пирси позже отвечала, скандируя: «Убивать мышей, убивать мышей, убивать мышей!».

Мэри Пирси обвинили в убийстве и осудили. На протяжении всего судебного разбирательства она продолжала утверждать, что невиновна, но тем не менее была повешена 23 декабря 1890 года.

Убийство привлекло повышенное внимание прессы, а Музей восковых фигур мадам Тюссо изготовил восковую фигуру Пирси в качестве экспоната для Комнаты ужасов, а также приобрёл детскую коляску, использованную при убийстве, и обстановку кухни Пирси. Когда музей открыл выставку данных экспонатов, она привлекла толпу из 30 000 человек. Верёвка, на которой была повешена Пирси, выставлялась на обозрение в Чёрном музее Скотланд-Ярда.

Возможная связь с Джеком Потрошителем 
Мэри Пирси, как и многие другие известные убийцы викторианской эпохи, была предложена в качестве подозреваемого на роль Джека Потрошителя.. Сэр Артур Конан Дойл, создатель Шерлока Холмса, полагал в то время, что Джек Потрошитель вполне мог быть женщиной, поскольку женщина могла бы притвориться акушеркой и появиться на публике в окровавленной одежде, не вызывая подозрений и не привлекая внимания. Эта теория была затем расширена в 1939 году Уильямом Стюартом в его книге «Джек Потрошитель: Новая Теория», который специально упомянул имя Пирси в связи с преступлениями Потрошителя. Однако все приведённые доказательства являются косвенными, и нет никаких вещественных доказательств или показаний свидетелей, связывающих Пирси с преступлениями Потрошителя.

, британский историк криминалистики, пояснила эту теорию в связи с изучением дела Пирси так: «Неудивительно, что, одновременно с обнаружением преступления, должны были возникнуть легенды вокруг её фигуры. Возникли даже слухи, что пресловутый Джек Потрошитель был на работе в данной местности, и хотя они были быстро опровергнуты, но потрясение от жестокости и ужас, связанный с преступлением, были такими, что становится понятным, почему такие слухи возникли в первую очередь. Даже в самых ранних газетных заметках, которые объявили об обнаружении преступления, было сделано несколько ложных утверждений».

В мае 2006 года анализ ДНК в отношении слюны на марках, прикреплённых к письмам, якобы отправленным Джеком Потрошителем в лондонские газеты, дал основание некоторым современным писателям увериться, что они исходили от женщины. Это привело к широкому обсуждению Пирси и её преступления в мировой прессе.

См. также 
 :en:List of proposed Jack the Ripper suspects

Ссылки 
 Casebook.org Jill the Ripper suspect page 
 Кто был Джеком Потрошителем

Примечания

Литература 
 «The Black Perambulator», pp. 258–264 in The World’s Greatest Unsolved Mysteries, Edison, New Jersey, Alva Press (Div. of Book Sales, Inc.), 2001, 2002, ISBN 0-7858-1483-3.
 Tennyson Jesse, Fryniwyd — Murder and Its Motives, Heinemann 1924; see edition put out by (Garden City, New York: Doubleday & Co. — Dolphin Books, 1924, 1958, 1965), 240p., Chapter IV: «Murder for Jealousy — Mrs. Pearcey», p. 154—183.
 Wilson, Colin — The Mammoth Book of Illustrated Crime, Carroll & Graf 2002, ISBN 0-7867-0922-7, p. 58

Джек-потрошитель
Преступники Великобритании
Женщины-убийцы
Убийцы по алфавиту
Казнённые за убийство
Повешенные в Великобритании
История Лондона
Казнённые в Великобритании в XIX веке